

Persone 
 Beato Agostino Trionfi – teologo agostiniano
Alberto Trionfi – generale dell'Esercito Italiano
Bonizio Trionfi – vescovo e martire

Altro 
 Trionfi – onorificenze dell'antica Roma
 Trionfi – figure delle carte dei tarocchi
 Trionfi di Cesare – serie di dipinti di Andrea Mantegna
 I Trionfi – poemetto allegorico di Francesco Petrarca

Pagine correlate 
 Trionfo (disambigua)